Torneig de tennis masculí: St. Petersburg Open 2021
 Torneig de tennis femení: St. Petersburg Ladies Trophy 2021